Kargowa (plaats), plaats in Polen
 Kargowa (gemeente), gemeente in Polen